

Теоремы 
 Теорема Вика (в квантовой электродинамике)
 Теорема Вика для функционального интеграла

Формулы 
 Формула Вика